Савонлинна:

 Савонлинна  — город и муниципалитет в Южном Саво в Восточной Финляндии.
 Савонлинна — аэропорт, расположен в Савонлинна, Финляндия.